Japan kan syfta på:

 Japan – ett land i östra Asien
 Japaner – ett folkslag som kan omfatta medborgare i Japan eller personer med japanska som modersmål
 Japan (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 S/S Japan – ett svenskt fartyg som sänktes under andra världskriget

Geografi

Indonesien 

 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawสวีเดนa Tengah, lat -6,67, long 110,91), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 111,48), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 111,50), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 111,51), 
 Desa Japan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,43),

Se även 
 Big in Japan – flera betydelser.
 Japanare – en passning till en spelare som är i luften i handboll.

Robotskapade Indonesienförgreningar